У ноћи је први студијски албум реп и треп певача Клинца. Издат је 6. јануара 2019. године у продукцији -{IDJTunes}--а. Садржи осам песама.

Списак песама 
Извор:

Референце 

Албуми 2019.
Албуми издати за IDJTunes
Српски хип хоп албуми